Rosemary Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rosemary Hall (Connecticut), ID-Nr. 90001137
 Rosemary Hall (South Carolina), ID-Nr. 75001685